Дмитрий Кокорев:
* Кокорев, Дмитрий Александрович (род. 1989) — ЗМС России (плавание в ластах).
 Кокорев, Дмитрий Александрович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Кокорев, Дмитрий Васильевич (1918—1941) — военный лётчик, совершивший один из первых таранов в Великой Отечественной войне (22 июня 1941 года).

См. также